Druon Antigoon, een vermeende reus in de Nederlandse provincie Brabant.
 Sus Antigoon, een stripfiguur uit Suske en Wiske.
 Trio Antigoon, aanvankelijk 'Antigoon' geheten, muziekgroep uit Antwerpen
 Antigoon (bier), een Antwerps biermerk
 Antigoon (arrest), een mijlpaalarrest van het Belgische Hof van Cassatie omtrent de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken. De huidig gehanteerde "Antigoonleer" is gestoeld op dit arrest.

Zie ook 
 Antigone (doorverwijspagina)